

Новоспаське — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Новоспаське — село, Матвієвський район, Оренбурзька область

Новоспаське — село, Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Новоспаське — село, Запорізька область, Приазовський район